Fekete Imre (16. század) költő
 Fekete Imre (18–19. század) gimnáziumi igazgató, költő
 Fekete Imre (1906–?) labdarúgó, válogatott atléta, olimpikon
 Fekete Imre (?) reklámgrafikus, képregényrajzoló és -író, illusztrátor